Visual Component Library, een programmacode-bibliotheek van Borland
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, een onderwijsinstelling in Den Haag
Vickers-Carden-Loyd, een Brits conglomeraat
VCL (uitgeverij) (Vereeniging ter bevordering van Christelijke Lectuur), een Nederlandse uitgeverij